

Населені пункти та їхні частини

 Бжеґ — місто в Бжезькому повіті Опольського воєводства
 Бжеґ — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжеґ — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Бжеґ — частина села Кшишковиці в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Тшемеснія в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Сеправ у гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Охотниця-Дольна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Боженцин у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Жеґоцина в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Стара Весь у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Машковиці в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Лапше-Вижне в гміні Лапше-Ніжне Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Воловиці в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Божента в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Кокушка в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Кобельник у гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Бжозувка в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Пшеґінія в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Лапчиця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Воля-Піскуліна в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґ — частина села Синява (Сенява) в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжеґ — частина села Пшишовіце в гміні Ґералтовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Бжеґ — частина села Соколово в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Бжеґ — осада в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки